Il singolare del Kremlin Cup 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Jelena Dokić era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Amanda Coetzer.

Magdalena Maleeva ha battuto in finale 5–7, 6–3, 7–64 Lindsay Davenport.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Venus Williams (secondo turno)
  Jennifer Capriati (Non ha partecipato)
  Lindsay Davenport (finale)
  Jelena Dokić (secondo turno)

  Amélie Mauresmo (semifinali) 
 Martina Hingis (primo turno) 
 Anastasija Myskina (primo turno) 
 Silvia Farina Elia (primo turno) 
 Elena Dement'eva (secondo turno)

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2002